Большой Чеб (устар. Бол. Чеб-Ю) — река в России, протекает по Республике Коми. Устье реки находится в 133 км по левому берегу реки Пысса. Длина реки составляет 21 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Двинско-Печорскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Мезень от истока до водомерного поста у деревни Малонисогорская. Речной бассейн реки — Мезень.

Код объекта в государственном водном реестре — 03030000112103000044411.

Примечания 

Бассейн Мезени
Реки Удорского района